Novarro ist der Familienname folgender Personen:

 Chico Novarro (* 1933), argentinischer Cantautor
 Ramón Novarro (1899–1968), mexikanisch-US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur

siehe auch: Navarro (Familienname)